Brabowan (Ngasem)
 Brabowan (Sambong)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing